I Miss the Hip Hop Shop — дебютний студійний альбом американського репера Proof, виданий Iron Fist Records, власним лейблом виконавця в 2004 р. Трек «Ja in a Bra'» є дисом на репера Джа Рула, який мав конфлікт з Shady Records. Виконавець зробив випад на адресу Пруфа у фрістайлі «It's Murda», заявивши: «Y'all haven't heard yet that nigga change is 'Loose' and I got „Proof“ get it, I got 'Proof'». На релізі композиції № 8 і 9 помилково надруковано в іншому порядку.

Список пісень 

Примітки
 Оригінальний інструментал «You Know How 2» — «Stunt 101» у вик. G-Unit.

Посилання 

Дебютні альбоми 2004
Альбоми Proof
Англомовні музичні альбоми